Референдумы в Швейцарии проходили 2 июня и 13 октября 1918 года. Июньский референдум был посвящён введению прямого федерального налога, который в результате был отклонён как большинством избирателей, так и большинством кантонов. В октябре проводился референдум по введению пропорционального представительства в Национальном совете. Подобное предложение было ранее дважды отклонено в 1900 и 1910 годах. На этот раз система пропорционального представительства была одобрена 66,8% голосов и большинством кантонов. Начиная с выборов 1919 года выборы в стране проводятся по этой системе.

Избирательная система 
Оба референдума проводились в связи с гражданской инициативой и являлись обязательными, то есть требовали двойного большинства для одобрения.

Результаты

Федеральный налог

Пропорциональное представительство в Национальном совете

Примечания 

Швейцария
1918 год в Швейцарии
1918